Станисла́в Петро́в Ге́нчев (; ) — болгарский футболист, полузащитник; тренер.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клубов «Локомотив» из Дряново и «Ботев» из Дебелеца.

Первым профессиональным клубом Генчева стал софийский «Левски», с которым он подписал контракт в марте 1999 года. За первую половину чемпионата Болгарии 1999/2000 провёл за «Левски» всего одну игру и отправился в «Спартак» из Варны. Следующий сезон вновь провёл в аренде, на этот раз в клубе «Велбажд 1919», с которым стал бронзовым призёром чемпионата Болгарии. В сезонах 2001/02 и 2002/03, выступая за «Левски», стал чемпионом и серебряным призёром чемпионата Болгарии. Сезон 2003/04 провёл на правах аренды в клубе «Черно море».

После истечения контракта летом 2005 года перешёл в «Литекс», заключив контракт сроком на 3 года. С клубом из Ловеча Генчев выиграл один Кубок Болгарии и один раз стал бронзовым призёром чемпионата страны.

14 июня 2008 года на правах свободного агента перешёл в румынский «Васлуй». В свой дебютный сезон в румынском клубе Генчев стал единственным футболистом команды, проведшем все матчи в чемпионате Румынии, а по итогам сезона был назван лучшим игроком клуба. В сезонах 2009/10 и 2010/11 стал бронзовым призёром чемпионата Румынии. По истечении контракта покинул клуб.

7 июля 2011 года прибыл на просмотр в «Томь», однако томскому клубу не подошёл.

В сборной 
Дебют футболиста в сборной Болгарии состоялся 26 марта 2008 года в товарищеском матче против сборной Финляндии, когда он вышел на замену за 25 минут до конца игры и забил победный гол. Генчев принимал участие в отборочных матчах к чемпионату мира 2010 и чемпионату Европы 2012.

Достижения 
 «Левски»
 Чемпион Болгарии (2): 1999/00, 2001/02
 Вице-чемпион Болгарии (2): 1998/99, 2002/03
 Обладатель Кубка Болгарии (3): 2001/02, 2002/03, 2004/05

 «Литекс»
 Обладатель Кубка Болгарии (1): 2007/08
 Финалист Кубка Болгарии (1): 2006/07

 «Васлуй»
 Финалист Кубка Румынии (1): 2009/10
 Обладатель Кубка Интертото (1): 2008

 «Лудогорец»
 Чемпион Болгарии (2): 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Болгарии (1): 2011/12

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 5 матчей / 1 гол; 1 победа, 1 ничья, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Спартак» Варна
Игроки ФК «Велбажд»
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Литекс»
Игроки ФК «Васлуй»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Монтана»
Игроки ФК «Этыр»
Футбольные тренеры Болгарии
Тренеры ФК «Этыр»
Тренеры ФК «Лудогорец»
Тренеры ФК «Локомотив» София